Voix du nucléaire est une association à but non lucratif de promotion de l'énergie nucléaire dans le mix électrique dans un contexte de lutte contre le changement climatique. Le discours de l'association vise le grand public. Elle soutient le développement des énergies renouvelables, et encourage le développement de toutes les technologies décarbonées afin de satisfaire les objectifs de l'accord de Paris. Elle est présidée par Myrto Tripathi, ancienne cadre Areva.

Objectifs 
L'association se donne quatre objectifs principaux.

Premièrement de reconnaitre le rôle et l'intérêt de l'énergie nucléaire pour la transition énergétique, en raison de son caractère bas-carbone déterminé par l'analyse du cycle de vie de l'énergie nucléaire. Deuxièmement, mettre en lumière la contribution de l'énergie nucléaire aux enjeux humains et environnementaux, troisièmement de « rétablir des faits concernant cette filière industrielle et scientifique ». Et le quatrième objectif est « l’exigence citoyenne de bénéficier d’une filière nucléaire saine et performante ».

Selon sa présidente, l'énergie nucléaire répond aussi aux problèmes du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes.

Quant aux déchets nucléaires l'association défend le fait que ceux ci sont mieux gérés que le CO2 qui aggrave le réchauffement climatique, les déchets plastiques et la plupart des autres déchets.

Bureau 
Le siège de l'association est basé à Pantin.

Le bureau est constitué de Myrto Tripathi, présidente et fondatrice. Elle est aussi ex-conseillère personnelle de Brice Lalonde.

Tristan Kamin fait partie du CA de l'association.

Adhérents et bénévoles 
L'association est constitué uniquement de bénévoles et ne comprend pas que des employés de l'énergie nucléaire. Aucune personne n'est salariée. Elle comptait environ 300 membres en 2018.

Financement 
L'association ne reçoit pas de subvention publique. Le tableau ci-dessous détaille le financement (en euros) de l'association. Des informations complémentaires sont disponibles sur le registre de la transparence de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

Identité 
L'association est représentée par un ours polaire gonflable, nommé «Melty».

La banane est un élément revenant régulièrement. En effet, la dose équivalente banane est une unité utilisée pour vulgariser la radioactivité auprès du grand public. Le potassium naturellement présent fait de ce fruit une unité pertinente pour vulgariser la radioactivité.

Les sucettes en sucre sont des éléments récurrents des stands, elle servent à représenter la quantité de combustible nucléaire nécessaire à assurer la consommation électrique d'un français pendant 4.4 ans. Cela permet d'illustrer le principe de densité massique énergétique de l'uranium 235, présent sous forme de dioxyde d'uranium dans le combustible nucléaire.

Plusieurs slogans sont utilisés régulièrement, comme «Du nucléaire pour le climat» ou encore «plus de nucléaire égal moins de fossile».

Actions

Vérification des faits 
L'association fait de la vérification des faits, notamment des propos de Jean-Luc Mélenchon.

Stand-Up 
L'association organise chaque année des stand-up dans des grandes villes, ces évènements sont appelés «Fê(ai)tes du nucléaire», la déclinaison francophone des Stand Up for Nuclear.

Paris 
Les Voix du nucléaire ont organisé trois Stand-up for Nuclear en 2020, 2021, 2022.

Pour ces trois années, les stand up ont eu lieu sur la place de la République.

Lyon 
L'édition 2021 s'est tenue le 25 septembre, sur la place Carnot et l'édition de 2022 a eu lieu le 8 octobre également sur cette même place.

Dieppe 
L'édition 2022 s'est tenue le 10 septembre pendant le Festival international de cerf-volant de Dieppe.

Strasbourg 
L'édition 2022 s'est tenue le 24 septembre sur la place Kléber.

Manifestations

Manifestation contre la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim 
À la suite de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim par le président de la République François Hollande, puis confirmée par son successeur Emmanuel Macron, l'association a organisé une manifestation devant les locaux de Greenpeace France.

Ce happening devant le siège parisien de Greenpeace a eu lieu pour «dénoncer le vandalisme climatique que représente l'arrêt de Fessenheim et la désinformation autour du nucléaire».

L'association déclare : «Greenpeace mène de grands combats pour la planète, et dispose de moyens importants et d'un immense crédit auprès du public sur les questions environnementales. Cette influence implique de grandes responsabilités. En particulier, celle de communiquer sincèrement et objectivement sur ces questions. Or ce n'est pas le cas concernant le nucléaire».

L'opération a été relayée par de plusieurs media internationaux par l'agence Reuters aux Etats-Unis mais aussi au Canada.

Manifestation contre l'ouverture de la centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau 
Samedi 19 mars 2020, six bénévoles de l'association sont allés protester contre l'ouverture de la centrale à gaz fossile de Landivisiau. L'objectif étant de dénoncer la stratégie climatique et énergétique de la France qui consiste en l'ouverture de capacités fossiles et la fermeture de capacités décarbonées (centrale de Fessenheim).

Manifestation pour l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie européenne des investissements durables 
Les  5 et 6 juillet 2022, l'association a organisé une manifestation à Strasbourg pour soutenir l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie durable. Les opposants à l'énergie nucléaire ont également manifesté.

"Nuclear Pride Fest" 
L'association a participé à deux reprises à la Nuclear Pride Fest aux éditions de 2018 (de Munich) et du 28 avril 2019 à Bruxelles.

La Nuclear Pride Fest a été créée par Michael Shellenberger, qualifié de «Héros de l’Environnement» par Time Magazine .

Campagne

Taxonomie des investissements durables 
L'association a mené une campagne en faveur de l'inclusion de l'énergie nucléaire dans la taxonomie européenne. Dans une lettre ouverte à destination du Parlement Européen, est formulée la demande de reconnaissance des conclusions du Centre Commun de Recherche de la Commission européenne comme quoi l'énergie nucléaire est compatible avec la taxonomie des investissements durables.

L'association a également contacté la commission européenne pour appuyer sa demande.

Le résultat du vote est l'inclusion dans la taxonomie des investissements durables. Comme indiqué sur le communiqué de presse du Parlement Européen daté du 6 juillet 2022: «Le Parlement a rejeté la proposition s’opposant à l’inclusion des activités nucléaires et gazières à la liste des activités durables sur le plan environnemental».

Débat Public français sur l'avenir énergétique de la France 
En février 2022, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la construction de plusieurs réacteurs de type EPR2 en France.

À la suite de ces annonces, le processus de débat, encadré par la Commission nationale du débat public, a été initié. L'association y participe grâce à ses membres, mais n'est pas impliquée en tant qu'association, contrairement à l'Association NégaWatt, dont le scénario a été présenté. L'association y a notament critiqué les prises de positions contraires aux faits de la présidente de la Commission nationale du débat public lors de ce débat publique.

L'association a également déposé un cahier d'acteur dans le cadre de débat public sur les EPR2 de Penly. Elle a réalisé une opération de fact-checking sur la première réunion du 27/10/2022.

Participation à des évènements

COP26 
Les Voix ont participé à la COP26 qui s'est tenue à Glasgow en novembre 2021. Durant l'évènement, le Nuclear Institute for Young Generation a organisé un flashmob.

COP27 
Les Voix ont participé à la COP27 qui s'est tenue à Charm el-Cheikh en novembre 2022.

Kerntechnik 
L'association était présente au congrès Kerntechnik à Leipzig du 20 juin 2022, où la présidente Mme. Tripathi est intervenu sur le thème de l’avenir de l'énergie nucléaire en France.

Paris Ville Lumière 
Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juillet, l'association a illuminé plusieurs bâtiments pour rappeler les bénéfices de l'énergie nucléaire.

Marche Look Up paris 
La marche Look Up (en référence au film Don't Look Up) s'est tenue le 12 mars 2022, l'association y a participé. Cette manifestation a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Plusieurs visions de l'énergie nucléaire étaient présentes, les Voix du Nucléaire donc, mais aussi l'association Sortir Du Nucléaire

Conférences 
L'association fait partie des ONG habilitées à assister à la Conférence Stockolm+50 qui a eu lieu les 2 et 3 juin 2022.

Cette conférence est une réunion internationale convoquée par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle s'inscrit dans la continuité de la Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm et marque les 50 années écoulées depuis juin 1972.

Critiques 
L'association est critiquée pour ses financements. Comme indiqué sur le registre de la transparence de l'Union Européenne, l'association bénéficie de dons de la part d'Orano et de Framatome deux industriels de l'énergie nucléaire. Cette proximité avec ces industriels a été critiquée dans la sphère médiatique, notamment par L'Obs.

Des critiques sont également notables concernant la défense de l'énergie nucléaire elle-même, venant de médias comme Reporterre.

Scénario TerraWater 
Le 8 novembre 2022, l'association a publié un scénario énergétique pour 2050 étudiant le mix électrique français. Ce scénario a été repris sur plusieurs médias comme Le Point dans un article intitulé « TerraWater, un scénario « réaliste » pour le mix électrique en 2050 ». Ce scénario est considéré comme étant  par Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialiste des questions énergétiques et climatiques, lors de son audition devant l'Assemblée nationale, dans le cadre de son audition par la Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France».

Le scénario est axé sur quatre stratégies et objectifs majeurs :

 atteindre la neutralité carbone du système électrique en 2035 et la neutralité totale, c'est-à-dire sur toute l'énergie primaire consommée en France ;
 impact environnemental réduit en ressources, empreinte au sol et émission de gaz à effet de serre par énergie produite. Par exemple, il requiert deux fois moins d'acier que le scénario M23, sans nouveau nucléaire, de RTE ;
 souveraineté, en réduisant la dépendance aux importations d'énergie depuis l'étranger, surtout pour les combustibles fossiles ;
 solidarité, au niveau national pour permettre une énergie abordable assurant un confort de vie suffisant. Puis au niveau européen, par les échanges entre pays grâce aux interconnexions électrique.

Afin d'être comparé à des travaux similaires, c'est-à-dire à ceux de l'ADEME, de RTE et de Negawatt, le scénario est disponible sur Metawatt. Le scénario va au-delà de l'an 2050, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres scénarii. Le scénario prévoit une augmentation de la consommation électrique française jusqu'à 750-800 TWh/an en 2050, contre 480TWh/an en 2020, soit une augmentation comprise entre 56 % et 66 %.

L'objectif étant d'atteindre 71 % d'électricité dans le mix énergétique final français, en 2070 (730 TWh sur un total de 1030 TWh). Les deux graphiques suivants montrent l'évolution du mix électrique français sur la période 2025-2055.

tableau récapitulatif des différents moyens de production installés en 2030, 2050 et 2070.

Déclinaisons régionales

Allemagne 
L'association a créé une branche germanophone nommée Stimmen der Kernenergie dont la première action a été un stand-up devant le Bundestag de Berlin ainsi que devant la porte de Brandebourg.

Transparence 
L'association est inscrite sur le registre de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et déclare pour l'année 2021 des dépenses de représentation d'intérêts inférieures à 10 000 euros.

L'association est également inscrite sur le registre européen de la transparence.

Voir aussi

Articles connexes 
 Débat sur l'énergie nucléaire
 Transition énergétique
 Lobby nucléaire
 Énergie renouvelable
 Mouvement pro-nucléaire
 AIEA

Liens externes 
 Explication de l'ADEME sur le concept d'Analyse du cycle de vie
 Site web de l'AIEA sur les applications énergétiques de l'énergie nucléaire

Notes et références 

Association ou organisme lié au secteur de l'énergie nucléaire
Industrie nucléaire en France